August Haake ist der Name folgender Personen:

* August Haake (Schauspieler) (1793–1864), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 August Haake (Unternehmer) (1829–1906), deutscher Kaufmann, Kommerzienrat, Handelsrichter und Handelskammerpräsident
 August Haake (Maler) (1889–1915), deutscher Maler